Шапокля́к может означать:
 Шапокляк — мужской головной убор, складной цилиндр.
 Старуха Шапокляк — персонаж произведений о крокодиле Гене и Чебурашке.
 «Шапокляк» — третий мультфильм о крокодиле Гене и Чебурашке (1974 год).